El término amuleto puede referirse a:

 Amuleto, objeto al que se le atribuye una virtud sobrenatural.
 Amuleto, novela de Roberto Bolaño de 1999.